Lild ist Namensbestandteil der geographischen Objekte:
 Lild (Palau), Insel in Palau
 Lild Strand, Fischerdorf in Nordjütland, Dänemark